Противокражная система — компонент торгового оборудования в магазинах самообслуживания, предназначенный для защиты от несанкционированного выноса товаров (магазинных краж). Другие названия — система EAS (electronic article surveillance), антикражная система, .

Может устанавливаться на входе/выходе магазина, в больших магазинах — обычно рядом с кассами. Как правило, представляет собой ряд рамок-антенн, установленных поперёк прохода с шагом около метра. В российских торговых центрах, на входных группах павильонов, устанавливается не менее чем 120 сантиметров на ширину между двумя рамками-антеннами, согласно СНиП 21-01-97* п.6.16.  При этом все защищаемые товары оснащаются специальным ярлычком-меткой (в просторечии «звенелкой») или упаковываются в коробку с меткой.

Если покупатель приобрёл товар штатно, метку на товаре кассир снимает или деактивирует специальным приспособлением.

История рынка противокражных систем 
Первая EAS-система была разработана Артуром Минасси, основателем «Knogo» в середине 1960-х годов, и была основана на радиочастотной (RF) технологии. Почти сразу же за ним Рональд Г. Асаф, основатель Sensormatic Electronics Corporation, разработал EAS-систему на основе микроволновых (СВЧ) волн, которая в основном была ориентирована на магазины одежды и аксессуаров.

Примерно в то же время, Джордж Дж. Лихтблау разработал систему на основе технологии Swept RF, после чего лицензировал свои патенты компании Checkpoint, которая создала на их основе коммерческий продукт к началу 1970-х годов. Электромагнитные системы были разработаны благодаря потребности в очень маленьких этикетках в середине 70-х годов и хорошо продавались в европейские супер-и гипермаркеты.

В 1986 году в компании Sensormatic поняли необходимость единой платформы EAS, как ответ на потребности розницы на многих вертикальных рынках. Совместно с компанией Allied Signal Corporation, компания Sensormatic разработала AM-технологию названную Ultra•Макс, которая пришла на рынок в 1988 году, тогда же компания Sensormatic оформила эксклюзивные права на эту технологию.

Технологии 
Существует множество физических принципов бесконтактной идентификации объекта (товара), подходящих для целей торговли. Наибольшее распространение получили вариации на электромагнитную тему. Характерный признак таких систем — рамки электромагнитных антенн, перекрывающие проход. Различие проявляется в конструкции меток.

Электромагнитные системы 

Метки представляют собой две (или более) полоски на бумажной наклейке. Одна из полосок сделана из материала с большим магнитострикционным эффектом. Когда она попадает в переменное магнитное поле, то начинает работать как нелинейный элемент и в магнитном поле появляются гармоники рабочих частот, которые и становятся признаком кражи.

Вторая полоска работает как «выключатель» для первой. Она сделана из ферромагнетика — материала, который может быть намагничен, как постоянный магнит. Если полоска намагничена, то она нарушает магнитострикцию первой полоски благодаря эффекту магнитного насыщения материала.

Таким образом деактивация метки заключается в её намагничивании. Метку можно повторно активировать размагничиванием. Этот вид меток особо любят клеить на книги — они тонкие, также они удобны в библиотеках: деактивируется при выдаче, реактивируется после возвращения.

Акустомагнитные системы 

Устройство этих меток сильно похоже на магнитные, но отличен принцип детектирования метки. Смысл в том, что свободное положение магнитострикционной полоски в пустотелой метке позволяет ей совершать свободные продольные механические колебания под действием магнитного поля. При этом механическая добротность системы на частоте накачки выбирается максимально возможной, и полоска продолжает колебаться некоторое время после снятия накачки. Эти колебания и регистрируются системой за счет того что теперь метка становится источником переменного магнитного поля на частоте механического резонанса. Для создания переменного магнитного поля колеблющейся магнитострикционной полоской (резонатором) ее подмагничивает вклеенный в основание метки полутвердый магнит (семихард). Намагничивание семихарда приводит к активации метки, а размагничивание к деактивации. Намагничивание семихарда производится до его насыщения, поэтому намагничивающее поле должно иметь достаточную для этого напряженность. Метка после деактивации может быть вновь реактивирована с помощью внешнего магнита.

Система использует рабочую частоту 58 кГц и характеризуется заметно лучшей чувствительностью, чем электромагнитная.

Радиочастотные системы (на магнитосвязанных катушках) 

Метка представляет собой колебательный контур из катушки индуктивности и конденсатора, выполненных из фольги на бумажной основе. Принцип работы основан на измерении добротности колебательного контура стационарной рамки, когда в поле его катушки вносят катушку колебательного контура метки.

Деактивация меток этого типа осуществляется электрическим пробоем фольгового конденсатора. Для этого метку вносят в сильное магнитное поле рабочей частоты. Повторно активировать метку этого типа уже невозможно.

Метки на бумажной основе легко разрушить (порвать) или обмануть с помощью металлической пластины (например крупной монеты), прижав её к метке. Поэтому для дорогих вещей метки выпускают в виде крупного и прочного пластикового брелока, закрепляемого многоразовой игольчатой заклёпкой или петлёй. Такие метки многоразовые, колебательный контур в них сделан качественнее, деактивировать метку вандализмом сложнее и наличие метки может быть определено даже визуально сотрудниками. Метки такого типа часто используются в магазинах одежды и хозтоваров.

Обычно системы этого типа используют рабочую частоту 8,2 МГц.

Другие системы

Красочные 

Для торговли одеждой применяли механические конструкции, содержащие краску. При попытке удаления метки без специального инструмента ампула с краской разрушалась и необратимо пачкала одежду.

СВЧ нелинейные системы 
Метка представляет собой СВЧ-антенну и подключённый к ней нелинейный элемент. Гармоники двух частот накачки позволяют обнаружить метку.

Распространению СВЧ-систем мешают относительно высокая цена и вопросы электромагнитной совместимости.

RFID 
В перспективе развитие рынка RFID для логистики розничного товарооборота может привести к массовой маркировке товаров бесконтактными метками. В этом случае контроль за тайным выносом товара может и не понадобиться — товар будет оплачен независимо от того, как его проносят.

Электромагнитная совместимость 
В России нормативным документом для использования частотных диапазонов антикражевых систем является Приложение 4 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 года N07-20-03-001.

Примечания 

Торговое оборудование